

Architettura
 Palazzo Marchi – edificio neoclassico di Parma
 Villa Marchi – antica villa di Firenze

Geografia
 Ucagna dei Marchi – paese della Slovenia, frazione del comune di Canale d'Isonzo
 Bivacco Marchi-Granzotto – bivacco nelle Dolomiti Friulane
 Miniera di Ravi Marchi – complesso minerario nel comune di Gavorrano in provincia di Grosseto

Persone 
 Marchi – cognome italiano
 Alessandro Marchi (1989) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Alfonso Roberto Delgado Marchi (1986) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Angelo Marchi (1897-1963) – architetto e ingegnere italiano
 Angiolo Marchi (1891–...) – ciclista su strada italiano
 Anselmo Marchi (1920-1944) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Anthony Marchi (1933-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Arturo Marchi (1846-1928) – arcivescovo cattolico italiano
 Carlo Marchi (1800-...) – insegnante e patriota italiano
 Cesare Marchi (1922-1992) – scrittore, giornalista e personaggio televisivo italiano
 Clelia Marchi (1912-2006) – scrittrice e contadina italiana
 Emilio Marchi (1917-1944) – militare e aviatore italiano
 Ettore Marchi (1985) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ezio Marchi (1869-1908) – veterinario italiano
 Francesco Marchi (1822-1871) – studioso italiano di contabilità e ragioneria
 Franco Marchi (1923-2009) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gianluca Marchi (1957) – giornalista italiano
 Giacomo Marchi, pseudonimo di Giorgio Bassani (1916-2000) – scrittore italiano
 Giovanni Francesco Maria Marchi (1689-1740) – compositore italiano
 Giovanni Marchi (1889-1939) – politico, giornalista e diplomatico italiano
 Giuseppe Marchi (1795-1860) – archeologo, numismatico e gesuita italiano
 Giuseppe Marchi (1904-1967) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista
 Guido Marchi (1896-1969) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luciano Marchi (1923) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luiz Felipe Ramos Marchi (1997) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Maino Marchi (1957) – politico italiano
 Marcello Marchi (1955-2020) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Marco Marchi (1951) – critico letterario italiano
 Marco Marchi (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Mario Vellani Marchi (1895-1979) – pittore italiano
 Nadia Marchi (1963) – ex tiratrice a segno sammarinese
 Pietro Marchi (1833–...) – naturalista italiano
 Pio Marchi, (1895-1942) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Riccardo Marchi (1897-1992) – scrittore e giornalista italiano
 Rocco Marchi, all'anagrafe Federico Marchi (1977) – polistrumentista, arrangiatore e compositore italiano
 Rolly Marchi, all'anagrafe Rolando Marchi (1921-2013) – giornalista e scrittore italiano
 Rossano Marchi (1966) – costumista italiano
 Sergio Marchi (1920-1979) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Sergio Marchi (1956) – scrittore italiano
 Sergio Marchi (1956) – politico e diplomatico canadese
 Spartaco Marchi (1891-1976) – baritono italiano
 Veronica Marchi (1982) – cantautrice italiana 
 Virgilio Marchi (1895-1960) – scenografo e architetto italiano
 Vittore Marchi (1892-1981) – filosofo, magistrato e generale di corpo d’armata italiano
 Vittorio Marchi (1851-1908) – medico e neuroscienziato italiano
 Wanna Marchi (1942) – personaggio televisivo italiano

Pagine correlate
De Marchi
Marco